USS T-2 je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS T-2 (SS-60) 
 USS T-2 (SF-2) 
 USS T-2 (SST-2)

T-2